Prosetín est un toponyme qui peut désigner :

Prosetín, une commune du district de Chrudim, dans la région de Pardubice ;
 Prosetín, une commune du district de Žďár nad Sázavou, dans la région de Vysočina.

Homonymie de localités en  Tchéquie